Кокша — многозначный термин.

Топонимы 
 Кокша (приток Волги) — река в России, протекает в Тверской области.
 Кокша (приток Иртыша) — река в России, протекает в Омской области.
 Кокша (приток Катуни) — река в Российской Федерации, протекает в Республике Алтай, Алтайском крае.
 Кокша (приток Лажи) — река в РФ, протекает в Кировской области, Нижегородской области, Республике Марий Эл.
 Кокша (приток Оки) — река в России, протекает в Нижегородской и Рязанской областях.

Персоналии 
 Кокша, Александр Михайлович (1990) — белорусский самбист и дзюдоист.